Генна́дий Бессо́нов: Бессонов, Геннадий Вениаминович (род. 1954) — советский тяжелоатлет.
 Бессонов, Геннадий Петрович (род. 1944) — советский прыгун тройным.